Gaio Sulpico Gallo fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:
Gaio Sulpicio Gallo, console nel 243 a.C.;
Gaio Sulpicio Gallo, console nel 166 a.C.